Shore Leave – film del 1925 diretto da John S. Robertson
Shore Leave – cortometraggio del 2013 diretto da Jessica Baclesse
Shore Leave – cortometraggio del 2014 diretto da Ben Medina
Shore Leave – film documentario del 2015 diretto da Marcus Thompson